Jean-Claude Durand peut désigner :
 Jean-Claude Durand, acteur français ;
 Jean-Claude Durand (1938-2005), athlète français ;
 Jean-Claude Durand (1967-2006), footballeur français.